Чажа́йский лесоуча́сток — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Верхнебогатырского сельского поселения.

География 
Улицы деревни: Зюзикова, Комсомольская, Лесная, Мира, Молодёжная, Набережная 1-я, Набережная 2-я, Новая, Школьная.

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 399 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района